Hoe overleef ik-serie, boekenserie van Francine Oomen
 Hoe overleef ik mezelf? (film), film, geregisseerd door Nicole van Kilsdonk